Александр Столбов:
 Столбов, Александр Аронович (1920—1986) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Столбов, Александр Сергеевич (род. 1929) — русский советский художник, живописец, педагог.